Rossijaturneringen 1990 spelades i Novosibirsk under perioden 26-31 januari 1990, och vanns av Sverige. Ungern deltog för första gången.

Grundserien

Slutspel

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy
 Rossijaturneringen 

1990 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1989/1990
1990
Sport i Novosibirsk